Der Holz-Hund (Jiaxu, ) ist das 11. Jahr des chinesischen Kalenders (siehe Tabelle 天支 60-Jahre-Zyklus). Es ist ein Begriff aus dem Bereich der chinesischen Astrologie und bezeichnet diejenigen Mondjahre, die durch eine Verbindung des ersten Himmelsstammes (, Element Holz und Yáng) mit dem elften Erdzweig (), symbolisiert durch den Hund (), charakterisiert sind.

Nach dem chinesischen Kalender tritt eine solche Verbindung alle 60 Jahre ein. Das letzte Holz-Hund-Jahr begann 1994 und dauerte wegen der Abweichung des chinesischen vom gregorianischen Kalenderjahr vom 10. Februar 1994 bis 30. Januar 1995.

Holz-Hund-Jahr 

Im chinesischen Kalenderzyklus ist das Jahr des Holz-Hunds 甲戌jiǎxū das 11. Jahr (am Beginn des Jahres: Wasser-Hahn 癸酉 guǐyǒu 10).

11